Die Liste der Bodendenkmale in Chorin enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Chorin und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2015.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Chorin aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Chorin
Chorin